Tre Arije ima više značenja:
 Tre Arije (Kozenca)
 Tre Arije (Ređo di Kalabrija)